La tour de la cloche () est un élément que l'on trouve dans les temples taoïstes en Chine, et qui est également un monument récurrent dans les villes chinoises anciennes, elle va de pair avec la tour du tambour. On trouve ainsi :
 la tour de la cloche de Pékin ;
 la tour de la cloche de Nankin ;
 la tour de la cloche de Xi'an.
 La Tour de la grue jaune à Wuhan contient également une cloche. Elle est aujourd'hui posée près de sa base, sur les hauteurs du centre ville historique de Wuchang. La tour de la grue jaune, autrefois en bois, a été complètement détruite par des incendies à plusieurs reprises durant les différents siècles de son histoire.

Voir aussi

Article connexe 
 Tour du tambour
 Campanile
 Beffroi

Style de clocher
Cloche
 
cloche